

Cinema 
 Hammett - Indagine a Chinatown – film del 1982 diretto da Wim Wenders

Fisica 
 Equazione di Hammett – mette in relazione l'effetto elettronico di gruppi funzionali presenti su una molecola e la reattività della molecola

Letteratura 
 Hammett Prize – premio letterario annuale assegnato dalla IACW/NA ad uno scrittore statunitense o canadese per un libro poliziesco in lingua inglese

Persone 
 Dashiell Hammett (1894-1961) – scrittore statunitense 
 Kirk Hammett (1962) – chitarrista statunitense
 Louis Plack Hammett (1894-1987) – chimico e fisico statunitense
 Mark Hammett (1972) – rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 neozelandese